Јовац може да се односи на:

 Јовац (Ћуприја), насеље у општини Ћуприја, Република Србија
 Јовац (Владичин Хан), насеље у општини Владичин Хан, Пчињски округ, Република Србија
 Јовац (Краљево), насеље у Граду Краљево, Рашки округ, Република Србија
 Јовац (Двор), насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска

или

 Јовац (река) река у општини Владичин Хан, Република Србија
 Јовац (језеро) код насеља Јовац у општини Владичин Хан